Minneola bezeichnet:

 Minneola (Frucht),  eine Kreuzung aus Mandarine und Grapefruit

Minneola bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Minneola (Florida)
 Minneola (Kansas)

Siehe auch:

 Mineola